Иннимо́н () — коммуна во Франции, находится в регионе Рона — Альпы. Департамент — Эн. Входит в состав кантона Люи. Округ коммуны — Белле.

Код INSEE коммуны — 01190.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 420 км к юго-востоку от Парижа, в 60 км восточнее Лиона, в 55 км к юго-востоку от Бурк-ан-Бреса.

Климат 
Климат полуконтинентальный с холодной зимой и тёплым летом. Дожди бывают нечасто, в основном летом.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 114 человек.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 70 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 51 были экономически активными, 19 — неактивными (показатель активности — 72,9 %, в 1999 году было 70,4 %). Из 51 активных жителей работали 49 человек (27 мужчин и 22 женщины), безработных было 2 (1 мужчина и 1 женщина). Среди 19 неактивных 3 человека были учениками или студентами, 7 — пенсионерами, 9 были неактивными по другим причинам.

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Эн